Modelleur steht für:
 Modellbauer, Gestalter von Prototypen, Einzelmodellen und Ähnlichem
 Keramik-Modelleur, die Formgeber in der Herstellung von Porzellan und anderer Brennkeramik